Lontra (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Salto do Lontra, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Amerikaanse otters, een geslacht van otters (Latijnse naam Lontra)